"Dobrești" pode ser:
 Dobrești (Bihor)
 Dobrești (Dolj)
 Dobrești (Argeș)

Desambiguações de topônimos